Nanto puede referirse a:

 Nantō, un pueblo en la prefectura de Mie, Japón;
 Nanto, una cioudad en la prefectura de Toyama, Japón;
 Nanto, un sinónimo histórico de Nara, Japón;
 Nanto Shichi Daiji, los siete grandes templos de Nanto
 Nanto Bank, banco regional japonés con sede en la prefectura de Nara;
 Nantou, una ciudad en Taiwán;
 Nantou, un condado en Taiwán;
 Nanto, un municipio italiano en la provincia de Vicenza.